

Городские населённые пункты 
 Город Себеж —  8400 человек (XII. 2000 г.), 7138 человек (X.2002 г.), 6375 человек (X. 2010 г.), 6100 человек (I. 2012 г.) —  городское поселение «Себеж».
 Посёлок городского типа (рабочий посёлок) Идрица —  5870 человек (XII. 2000 г.), 5784 человек (X.2002 г.), 4988 человек (X. 2010 г.), 4949 человек (I. 2012 г.) —  городское поселение «Идрица».
 Посёлок городского типа (рабочий посёлок) Сосновый Бор —  2000 человек (XII. 2000 г.); 1861 человек (X.2002 г.); 2877 человек (X. 2010 г.); 2831 человек (I. 2012 г.) —  городское поселение «Сосновый Бор».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список населённых пунктов Себежского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (волостям-сельским поселениям и городским поселениям) с оценками численности их населения по данным на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания 											
											

С